Hériau ist der Familienname folgender Personen:

 François Hériau (* 1983), französischer Autorennfahrer
 Vanmael Hériau (* 1995), französischer Badmintonspieler
 Vimala Hériau (* 1999), französische Badmintonspielerin